Cardoso kan som auktorsförkortning betyda:

 Adão J. Cardoso
 Domingos Benício Oliveira Silva Cardoso
 Pedro Cardoso
 L. Cardoso

Robotskapade auktorsförkortningar